Le comté de Craven est un comté de la Caroline du Nord.

Son nom est tiré de William Craven.

Démographie

Communautés 
 { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "ids": "Q529958", "properties": { "fill": "#FFE4C4", "stroke": "#000000" } }

City 
 Havelock
 New Bern

Towns 
 Bridgeton
 Cove City
 Dover
 River Bend
 Trent Woods
 Vanceboro

Census-designated Place 
 Brices Creek
 Fairfield Harbour
 James City
 Neuse Forest

Références